Вудли-парк:

 Вудли-парк — район Вашингтона
 Вудли-парк — станция Вашингтонского метро
 Вудли-парк — рекреационная зона в Лос-Анджелесе